Ontologi henviser til flere artikler:
 Ontologi (filosofi)
 Ontologi (datalogi)